Bruce Smith může být:

 Bruce Smith (* 1957) – anglický bubeník
 Bruce Smith (kriketista) (* 1946) – novozélandský kriketista
 Bruce Smith (sáňkař) (* 1976) – kanadský sáňkař